

Праттсвілл — місто, штат Арканзас
 Праттсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Праттсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк